Турка (інша назва джезва) — посудина для приготування кави по-турецьки.

Турка — місто, Львівська область, Самбірський район
 Турка — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Турка — річка в Україні

Населені пункти та їхні частини
 Турка — село в гміні Вулька Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Турка — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Турка — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Турка — колонія в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Турка — лісова осада в гміні Брок Островського повіту Мазовецького воєводства
 Турка — лісова осада в гміні Брок Островського повіту Мазовецького воєводства

Турка — річка, яка впадає в озеро Байкал

Примітки